Burza (polnisch für Gewittersturm) steht für:

 Aktion Burza, eine militärische Operation der Polnischen Heimatarmee 1944
 ORP Burza, polnischer Zerstörer

Burza ist ferner der Familienname folgender Personen:

 Eduard Burza (* 1967), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kampfchoreograf

Siehe auch:
 Bursa (Begriffsklärung)